Axel Brücker (1948-), producteur de télévision, programmateur de cinéma, organisateur de festivals et écrivain français ;
 Gilles Brücker (1946-), épidémiologiste français ;
 Herbert Brücker (1922-2007), officier franco-américain de l’OSS et du SOE ;
 Jane Brucker (1958-), actrice et scénariste américaine ;
 Johann Jakob Brucker (1690-1770), historien de la philosophie allemand ;
 Melissa J. Brucker (1977-), astronome américaine ;
 Otto-Hermann Brücker (1899-1964) Generalleutnant allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Raymond Brucker (1800-1875), écrivain français.